Andrzej Bobola (1540–1616) – podkomorzy wielki koronny, sekretarz królewski
 Andrzej Bobola (1591–1657) – święty Kościoła katolickiego, jezuita, męczennik
 Andrzej Bobola (zm. przed 1668) – poborca akcyzy i czopowego